Аграфеновка () — село, Новогупаловский сельский совет, Вольнянский район, Запорожская область, Украина.

Код КОАТУУ — 2321585602. Население по переписи 2001 года составляло 19 человек.

Географическое положение 
Село Аграфеновка находится на левом берегу ручья Осокоровка,
на противоположном берегу — село Бегма (Синельниковский район).

История 
 В 1872 году на месте села был хутор купца Новикочева, названный именем его жены Аграфены.
 1918 год — официальная дата основания села.

Примечания